Мартін Ручинський (чеськ. Martin Ručinský, нар. 11 березня 1971, Мост) — колишній чеський хокеїст.
 Ручинська Оксана Анатолівна — кандидатка історичних наук, антикознавець, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.